Тычин:

 Тычин — город в Польше, входит в Подкарпатское воеводство, Жешувский повят.
 Тычин — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Жешувский повят, Подкарпатское воеводство.